Andrzej Grabiński (1922-2006) – adwokat, działacz opozycji
 Andrzej Grabiński (ur. 1956) – prawnik, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu

Zobacz też 
 Grabiński – polskie nazwisko